TYRO3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 890 амінокислот, а молекулярна маса — 96 905.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, рецепторів клітини-хазяїна для входу вірусу, рецепторів, тирозинових протеїнкіназ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, взаємодія хазяїн-вірус. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Протеїнкінази